Osoby o tym nazwisku:
 František Tůma – czeski kompozytor
 Jaroslav Tůma – czeski organista
 Stanislav Tůma – czechosłowacki zapaśnik, olimpijczyk